Ābādān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jazīreh-ye Ābādān (ö, lat 30,08, long 48,57), Khuzestan, 
 Abadan (ort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Ābādān, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar